Санта-Крус-де-ла-Сальседа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 25,96 км². Население — 177 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки

Муниципалитеты Бургоса